VLF bedeutet:

 Very Low Frequency, englisch für elektromagnetische Längstwelle
 Very-Low-Frequency-Verfahren, Erkundungsverfahren durch Messung induzierter Wirbelströme im Untergrund
 Vorauslöschfahrzeug der Feuerwehr
 XCalibur 'Very Large Format', CTP-Belichter von Agfa für große Offsetdruckplatten.
 ICAO-Code von Valorfly, maltesische Fluggesellschaft 
 VLF Automotive, ein US-amerikanischer Automobilhersteller
 VLF Brandenburg (Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung), eine Körperschaft des öffentlichen Rechts

VLF